Świr – osiedle typu miejskiego na Białorusi w obwodzie mińskim
 Świr – jezioro na Białorusi
 Świr – rzeka w Rosji
 Świr – singel zespołu Grupa Operacyjna